Plusieurs espèces de chênes sont appelées « chêne blanc » :
 Chêne pédonculé en Europe ;
 Chêne pubescent aussi appelé chêne blanc sur le pourtour méditerranéen ;
 Chêne blanc (Quercus alba) d'Amérique du Nord  (nom donné à l'origine du fait de sa ressemblance avec le chêne pédonculé d'Europe et des usages similaires de son bois qui fut donc commercialisé sous le même nom ; c'est devenu le nom vernaculaire le plus utilisé pour désigner cette espèce, qui fut également traduit en latin dans son nom scientifique);
 Quercus acutissima au Japon.

Les « chênes blancs » sont aussi, du point de vue de la classification des chênes en systématique, le nom donné par extension à toutes les espèces de la section Quercus, du sous-genre Quercus dans le genre Quercus.

Chene blanc